Eltanin puede tener muchos significados:
Eltanin:Etamin o Eltanin (γ Draconis / γ Dra / 33 Draconis) es la estrella de mayor brillo en la constelación del Dragón.
Eltanin:fue un asteroide que se estrelló en el Mar de Bellingshausen frente a la Antártica y sur de Chile, a finales del Plioceno, hace unos 2,15 millones de años, generando un megatsunami. Es el único impacto conocido en el fondo marino en el mundo.
Eltanin:La antena de Eltanin es el nombre dado popularmente a un objeto inusual fotografiado en el fondo marino por el barco de investigación oceanográfica antártica.
Eltanin: fue uno de los primeros buques de exploración de fondos oceánicos que se usaron en el mundo,que descubrió el objeto anterior.Descubrió una serie de eventos en el fondo marino dentro de los cuales estaba el Cráter Eltanin , que dejó el asteroide citado más arriba.
Eltanin : es la clase de buque (Rompehielos de carga a la que pertenece el buque anterior que terminó su vida como el ARA Islas Orcadas en la Marina Argentina en 1974.